Церковь Святого Николая Чудотворца в Ямской слободе или Николо-Ямская церковь — одна из крупнейших православных церквей в Рязани. В настоящее время является епархиальным подворьем.

История 
В конце XVIII века было принято решение об упразднении прихода Святого Николая, храм которого находился близ впадения Трубежа в Оку, за что церковь получила именование «Николы Мокрого». Приход был переведён на юго-западную окраину города, в тогдашнюю Ямскую слободу. Кирпич старого здания был использован для постройки нового храма, сюда же перенесли иконостас, утварь и икону Николая Чудотворца.

Точная дата постройки здания неизвестна, однако согласно церковным книгам службы здесь начались в 1788 году. В 1822 году была построена высокая колокольня, а в 1826 году перестроена придельная церковь. Основное здание перестраивалось в 1837 и 1845 годах.

Изначально в церкви было три престола: Престолов в настоящей холодной — во имя Святого Николая Чудотворца, в правом приделе — во имя Святых мучеников Флора и Лавра, в левом приделе — во имя преподобного Марона чудотворца. В 1862 году создан новый — во имя Святого Григория, просветителя Армении.

XX век 

В 1922 году в храме произошло изъятие церковных ценностей. После нескольких попыток закрытия, приход был окончательно ликвидирован в 1935 году. Первоначально церковь использовалась в качестве склада овощей для колхоза, организованного в Ямской слободе. Много лет здесь находился рязанский пивоваренный завод. Затем завод был закрыт, и здание постепенно разрушалось. Существовало несколько проектов по его дальнейшему использованию, но ни один из них не был реализован.

Во время перестроек бывшей церкви была разрушена колокольня, снесены купола, уничтожен старинный иконостас.

В 1992 году здание было передано Русской Православной Церкви, а в 1996 состоялось освящение частично отремонтированного здания. С временем над церковью были вновь возведены купола и построена колокольня. 30 октября 2004 года состоялся подъём колоколов, самый большой из которых, весом 6 тонн, был отлит на Урале.

Описание 
Здание представляет замечательный образец позднерусского классицизма.

Настоящий храм представлен трехсветным четвериком, сверху перекрытого сводом, на котором находятся пять небольших куполов. В восточной части имеется апсида, выходящая на улицу Циолковского. Внешняя стороны апсиды напоминает портик, обрамлённый колоннами. На обоих фасадах имеются настоящие четырёхколонные портики. В западной части здания находятся трёхъярусная колокольня и четырёхстолповая трапезная.

Современное состояние 

В настоящее время здание полностью отремонтировано. Церковь была подворьем Иоанно-Богословского монастыря, с ноября 2009 является архиерейским подворьем. Здесь находится епархиальная библиотека, воскресная школа, паломнический центр епархии и другие церковные структуры.

В храме находятся мощи местночтимой святой — Любови Рязанской.

Ссылки 
 Николо-Ямской храм города Рязани на сайте Рязанской епархии
 Николо-Ямской храм города Рязани на сайте «Храмы Рязанщины» 
 Николо-Ямской храм города Рязани на сайте «История Рязани» 

Рязань
Православные храмы Рязани
Рязань